Bouhafs (بوحفص) et Bouhafsi (بوحفصي) sont des noms de famille arabes notamment portés par : 
 Salah Bouhafs (1985-), footballeur algérien.
 Taha Bouhafs (1997-), journaliste franco-algérien.
 Youcef Bouhafs (1991-), joueur international français de rink hockey.
 Mohamed Bouhafs, président en (2016-2018) du Chabab Riadhi Belouizdad (CRB).
 Mohamed Bouhafsi (1992-), journaliste algérien naturalisé français.
Patronyme algérien